Парк столетия династии Вангчук (, Вангчук Сентенниал Парк) — крупнейший национальный парк королевства Бутан. Располагается на севере страны на границе с Тибетом, на западе переходя в Национальный парк Джигме Дорджи, на востоке — в Природный заказник Бумделинг и Национальный парк Тхрумшинг. Посредством биологического коридора связан с Национальным парком Джигме Сингье Вангчука в Центральном Бутане.

На территории парка зафиксировано присутствие 42 видов бабочек, 250 видов птиц, 39 видов млекопитающих.

См. также 
 Охраняемые природные территории Бутана
 Национальные парки Бутана

Ссылки 
 
 

Национальные парки Бутана